Blankenheim kan syfta på:

 Blankenheim, Nordrhein-Westfalen – en kommun i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
 Blankenheim, Sachsen-Anhalt – en kommun i den tyska delstaten Sachsen-Anhalt